Hörsting ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Hörsting (* 1965), deutscher Theologe und Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
 Klaus Hörsting (1950–2014), deutscher Politiker